Dit is een lijst van planetoïden 106501-106600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106501 - || 2000 WN36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106502 - || 2000 WO36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106503 - || 2000 WS36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106504 - || 2000 WT36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106505 - || 2000 WY36 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106506 - || 2000 WS38 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106507 - || 2000 WO39 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106508 - || 2000 WR39 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106509 - || 2000 WM41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106510 - || 2000 WN41 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106511 - || 2000 WK42 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106512 - || 2000 WP42 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106513 - || 2000 WH43 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106514 - || 2000 WN44 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106515 - || 2000 WS44 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106516 - || 2000 WN45 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106517 - || 2000 WQ45 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106518 - || 2000 WR49 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106519 - || 2000 WY49 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106520 - || 2000 WA51 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106521 - || 2000 WC51 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106522 - || 2000 WM53 || 27 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106523 - || 2000 WE55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106524 - || 2000 WJ55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106525 - || 2000 WZ55 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106526 - || 2000 WN56 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106527 - || 2000 WW56 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106528 - || 2000 WA57 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106529 - || 2000 WZ57 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106530 - || 2000 WA58 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106531 - || 2000 WY58 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106532 - || 2000 WC59 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106533 - || 2000 WD60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106534 - || 2000 WK60 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106535 - || 2000 WR62 || 28 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106536 - || 2000 WV62 || 28 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (106537) McCarthy || 2000 WB63 || 23 november 2000 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 106538 - || 2000 WK63 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106539 - || 2000 WA66 || 28 november 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 106540 - || 2000 WD66 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106541 - || 2000 WE66 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106542 - || 2000 WP66 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106543 - || 2000 WA67 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106544 - || 2000 WJ68 || 27 november 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (106545) Colanduno || 2000 WL68 || 28 november 2000 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 106546 - || 2000 WF69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106547 - || 2000 WH69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106548 - || 2000 WN69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106549 - || 2000 WS69 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106550 - || 2000 WG72 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106551 - || 2000 WT72 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106552 - || 2000 WW73 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106553 - || 2000 WP74 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106554 - || 2000 WM75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106555 - || 2000 WX75 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106556 - || 2000 WC77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106557 - || 2000 WJ77 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106558 - || 2000 WW80 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106559 - || 2000 WC81 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106560 - || 2000 WH82 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106561 - || 2000 WL83 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106562 - || 2000 WQ83 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106563 - || 2000 WR85 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106564 - || 2000 WY85 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106565 - || 2000 WE86 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106566 - || 2000 WJ88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106567 - || 2000 WK88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106568 - || 2000 WV88 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106569 - || 2000 WC89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106570 - || 2000 WY89 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106571 - || 2000 WB90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106572 - || 2000 WN90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106573 - || 2000 WR90 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106574 - || 2000 WH94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106575 - || 2000 WO94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106576 - || 2000 WX94 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106577 - || 2000 WB95 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106578 - || 2000 WA97 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106579 - || 2000 WO98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106580 - || 2000 WZ98 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106581 - || 2000 WK100 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106582 - || 2000 WH101 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106583 - || 2000 WE102 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106584 - || 2000 WG104 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106585 - || 2000 WJ105 || 27 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106586 - || 2000 WL105 || 27 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106587 - || 2000 WH106 || 25 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106588 - || 2000 WW106 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106589 - || 2000 WN107 || 29 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106590 - || 2000 WQ107 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106591 - || 2000 WF108 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106592 - || 2000 WM108 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106593 - || 2000 WO108 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106594 - || 2000 WW108 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106595 - || 2000 WT109 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106596 - || 2000 WE110 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106597 - || 2000 WG111 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106598 - || 2000 WZ112 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106599 - || 2000 WA113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106600 - || 2000 WX113 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten